Luftwaffe é um termo genérico em alemão para definir uma força aérea. Poderá também referir-se às seguintes forças aéreas:

 Luftwaffe — ramo aéreo da Wehrmacht, durante a Alemanha Nazi
 Força Aérea Alemã (Deutsche Luftwaffe) — actual ramo aéreo da Bundeswehr, da Alemanha
 Força Aérea Suíça (Schweizer Luftwaffe) — ramo aéreo das forças armadas da Suíça
 Força Aérea da Áustria (Österreichische Luftstreitkräfte) — ramo aéreo das forças armadas da Áustria